A Neubau Bécs VII. kerülete.

Részei

Története 
A kerület területén legrégibb települése Zeismannsbrunn volt és írott forrásban elsőként 1202-ben tűnik fel. 1302 óta a települést a templom védőszentjeként St. Ulrichnak hívják.

1850-ben négy községet beolvasztattak Bécsbe Neubau névvel mint a hatadik kerület. 1861-ben a Wieden felosztásával Neubau lett a hetedik kerület. 

Az osztrák némafilmek virágkorával 1918 és 1923 között a Neubaugasse és a szomszédos utcák filmrégióvá fejlődtek. Az Anschluss-szal a filmrégió története véget ért.

A megszállás alatt (1945–1955) Neubau a amerikai szektorhoz tartozott.

Látnivalók 
 Leopold Museum
 Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (mumok)
 Hofmobiliendepot
 ZOOM Kindermuseum
 Kunsthalle Wien

Képek

Népesség   
Népességnövekedésforrás: Statistik.at

Híres emberek 
 Johann Christoph Voigtländer (1732–1797)
 Theodor Graf Latour (1780–1848)
 Joseph Lanner (1801–1843)
 Johann Strauss (Sohn) (1825–1899)
 Carl Michael Ziehrer (1843–1922)
 Gustav Klimt (1862–1918)
 Karl Farkas (1893–1971)
 Fritz Hochwälder (1911–1986)
 Fritz Muliar (1919–2009)
 Georg Kreisler (1922–2011)

Irodalom 
 Leo Baumfeld, Gerti Brindlmayer, Martin Heintel: Partizipation in Wien7. In: Vierteljahreszeitschrift für Stadtgeschichte, Stadtsoziologie, Denkmalpflege und Stadtentwicklung, 43 Jg., Heft 3, S. 295–305. Stuttgart 2016: Forum Stadt Verlag.
 Elfriede Faber: Neubau: Geschichte des 7. Wiener Gemeindebezirks und seiner alten Orte. Edition Wien, Wien 1995, .
 Martin Heintel, Gerhard Strohmeier, Günter Dastl, Stefanie Figl, Christine Gamper und Evelyn Klein: Nutzungsansprüche und Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum am Beispiel der „Neubaugasse“ in Wien. In: Die Alte Stadt, 32. Jg., Heft 3, S. 227–245. Stuttgart 2005: Franz Steiner Verlag.
 Manfred Lang: Ein neuer Neubau: Geschichte der Sozialdemokratie am Neubau. Verlag der SPÖ Wien, Wien 1989, .
 Carola Leitner (Hrsg.): Neubau: Wiens 7. Bezirk in alten Fotografien. Ueberreuter, Wien 2007, .
 Wolfgang Mayer: Wiener Bezirkskulturführer: VII. Neubau. Jugend und Volk, Wien 1983, .
 Hans Rotter: Neubau: ein Heimatbuch des 7. Wiener Gemeindebezirkes (= Lehrerbücherei, Band 48). Deutscher Verlag für Jugend und Volk, Wien 1925, .
 Rudolf Schwarz, Irmi Novak (Hrsg.): Zum Schnepfenstrich am Spittelberg. Aufklärerisches der besonderen Art (= Stadtspaziergänge, Band 2), TextFactory, Wien 1998,  (Zur Geschichte der Wiener Prostitution).

További információk 
 Neubau auf den Seiten von wien.at

Kapcsolódó szócikkek 
 Bécs kerületei

Jegyzetek

Fordítás 
 

Bécs kerületei